Патерно може да се отнася за:

 Патерно (), град в Италия, административен регион и остров Сицилия, провинция Катания
 Патерно (), градче в Италия, административен регион Базиликата, провинция Потенца